Il mastino dei Baskerville (The Hound of the Baskervilles) è un film televisivo del 1988 diretto da Brian Mills tratto dal romanzo Il mastino dei Baskerville di Arthur Conan Doyle interpretato da Jeremy Brett nella parte di Sherlock Holmes.

Trama

Voci correlate
 Sherlock Holmes
 Il mastino dei Baskerville

Collegamenti esterni 

Film di Sherlock Holmes